Quello disputato alle Olimpiadi di Anversa fu il quinto torneo olimpico di pallanuoto. Le gare vennero disputate presso lo Stadio del Nuoto cittadino tra il 22 ed il 28 agosto 1920.

La medaglia d'oro venne conquistata per la quarta volta consecutiva dalla Gran Bretagna. La formula del torneo prevedeva tre tabelloni ad eliminazione diretta finalizzati alla conquista delle tre medaglie.

Podio

Squadre partecipanti

Risultati

Torneo per la medaglia d'oro 
Questa fase si disputò dal 22 al 24 agosto 1920.

Torneo per la medaglia d'argento 
La finale venne giocata il 26 agosto.

Torneo per la medaglia di bronzo 
Le gare si giocarono dal 26 al 28 agosto.

Classifica finale

Note

Altri progetti

Fonti 
 Comitato Olimpico Internazionale: database medaglie olimpiche.
 Comitato organizzatore, Olympic Games Antwerp 1920 - Official report, 1920 (la84foundation.org)

 07
Olimpiadi
Sport ai Giochi della VII Olimpiade